Die Sturbridge Capital Motor City Open 2023 fanden vom 1. bis 5. Februar 2023 im Birmingham Athletic Club in Bloomfield Hills, Michigan, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2022/23 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Silver.

Vorjahressieger war Diego Elías, der das Turnier erneut gewann. Im Finale setzte er sich gegen Mazen Hesham mit 11:3, 11:4, 6:11 und 11:3 durch und sicherte sich damit seinen dritten Titelgewinn bei den Motor City Open in Folge.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 24 Spielern. Die acht besten Spieler wurden gesetzt und erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Per Wildcard erhielt Mohamed Abouelghar einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 80.000 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf thesquashsite.com (englisch)

Einzelnachweise 

2023
PSA World Tour 2022/23